Дулчешть () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Дулчешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Дулчешть.
 Дулчешть () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни 23 Аугуст.